Dimitri Pavlovitj av Ryssland, född 18 september 1891, död 5 mars 1942 i Davos, var  storfurste av Ryssland och son till storfurste Pavel Aleksandrovitj av Ryssland och hans maka Alexandra av Grekland, samt sonson till Alexander II av Ryssland.

Biografi
Då modern dog vid hans födelse, växte han och hans syster Maria upp hos sin farbror storfurst Sergej Alexandrovitj av Ryssland och hans maka Ella, som själva var barnlösa.

Storfurst Dimitrij Pavlovitj av Ryssland är mest känd idag för sin förmodade inblandning i mordet på Rasputin i Petrograd 1916, tillsammans med bland andra Felix Jusupov. För detta blev han förvisad till Kaukasus av sin kusin Nikolaj II av Ryssland. Vid ryska revolutionens utbrott 1918 kunde han via Iran ta sig till England.

Han gifte sig i Biarritz 1926 med Audrey Emery (1904–1971) från USA (skilda 1937). De fick en son, Paul Romanovsky-Ilyinsky (1928–2004), vilken gifte sig 1949 (annullerat 1951) med Mary Evelyn Prince (född 1925) och 1952 med Angelica Philippa Kauffmann (född 1932).

Dimitrij Pavlovitj dog av tuberkulos i Davos i Schweiz 1942.

Dimitrij är gravsatt i kapellet på Mainau tillsammans med sin syster och systerdotter Lennart, i den Bernadottska kryptan.

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 12 maj 1908.

Anfäder

Källor
 Maria Pavlovna, "Boken om mitt liv", Bonniers, Stockholm 1930

Noter

Romanov
Ryska storfurstar
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Födda 1891
Avlidna 1942
Män